Ла Кања има више значења:

 Ла Кања (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Кања (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кања (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кања (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кања (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кања (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кања (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кања (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кања (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кања (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кања (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кања (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кања (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кања (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кања (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кања (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кања (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику